Les Essards kan syfta på:

 Les Essards, Charente-Maritime
 Les Essards, Charente
 Les Essards, Indre-et-Loire

Se även 
 Les Essarts